La gara di Spada a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2013 si è svolta l'11 agosto 2013.

La medaglia d'oro è andata ai padroni di casa dell'Ungheria che hanno battuto in finale l'Ucraina. Il terzo posto è andato ai campioni mondiali 2011 della Francia che hanno battuto nella finale per il bronzo la Polonia.

Tabellone

Finali

Parte alta del tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa del tabellone

Sezione 3

Sezione 4

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campionati mondiali di scherma 2013